Gedalias (filho de Jedutum)
 Gedalias (filho de Pasur)
 Gedalias (governador)
 Gedalias (descendente de Josué)
O avô do profeta Sofonias e pai de Cusi (Sofonias 1:1).

História judaica
Desambiguação